Ежен П'єр Ніколя Фурньє (, 15 лютого 1834 — 10 червня 1884) — французький ботанік.

Біографія 
Ежен П'єр Ніколя Фурньє народився у Парижі 15 лютого 1834 року.

У 1861 році Фурньє став доктором медицини Паризького університету, потім здобув ступінь доктора природничих наук.

Фурньє був членом Société Royale de Botanique de Belgique. Він зробив значний внесок у ботаніку, описавши багато видів рослин.

Ежен П'єр Ніколя Фурньє помер у Парижі 10 червня 1884 року.

Наукова діяльність 
Ежен П'єр Ніколя Фурньє спеціалізувався на папоротеподібних та на насіннєвих рослинах.

Окремі публікації 
Статті в Бюлетені Société Botanique de France:
 Sur la valeur du genre Aconiopteris — 1867, n° 14 — p. 261.
 Sur les hyménophyllées recueillies dans l'Amérique centrale par MM. Ch. Wright, Fendler et Th. Husnot — 1868, n°15 — p. 143.
 Sur les fougères de la Nouvelle-Calédonie — 1869, n°16 — p. 389 à 422.
 Sur deux Pellaea nouveau — 1869, n°16 p. LXVIII.
 Sur deux fougères nouvelles du Nicaragua — 1870, n°17 — p. 236.
 Sur les hyménophyllées recueillies dans l'Amérique centrale par MM. Ch. Wright, Fendler et Th. Husnot — 1872, n°19 — p. 239.
 Sertum Nicaraguense — 1872, n°19 — p. 247.
 Sur le genre Bommeria — 1880, n°27 — p. 327.
 Avec Émile Bescherelle — Mexicanas plantas nuper a collectoribus expeditionis scientificae allatas: aut longis ab annis in herbario musei parisiensis depositas praeside J. Decaisne. Paris — typographeo reipublicae, 1872.
 Felices nova-Caledoniae. Enumeratio monographica — Annales des sciences naturelles, 1873, n°18.
 Sur les fougères et les lycopodiacées des îles Saint-Paul et Amsterdam — Compte-rendu de la société botanique, 1875, n°81 — p. 1139.
 Fougères nouvelles introduites par M. J. Linden — L'illustration horticole, 1876, n°23 — p. 99.
 Comptes Rendus — Congrès International de Botanique Horticole, Paris, 1878 — p. 227—252.

Почесті 
Рід рослин Fourniera J.Bommer був названий на його честь.

На його честь були також названі такі види:
 Adiantum fournieri Copel. (1929)
 Archidendropsis fournieri (Vieill.) I.C.Nielsen (1983)
 Asclepias fournieri Woodson (1941)
 Asplenium fournieri Kuhn (1871)
 Berchemia fournieri Pancher & Sebert
 Cattleya fournieri (Cogn.) Van den Berg
 Cheilanthes fournieri C.Chr. (1905)
 × Dactylanthera fournieri (E.Royer) J.M.H.Shaw (2005)
 Dieffenbachia fournieri O'Brien (1890)
 Doryopteris fournieri (Baker) C.Chr. (1905)
 Dryopteris fournieri (Baker) C.Chr. (1905)
 Eranthemum fournieri André (1880)
 Euphorbia fournieri Rebut ex André (1896)
 Feuilleea fournieri Kuntze (1891)
 Flindersia fournieri Pancher & Sebert
 Hoffmannseggella fournieri (Cogn.) V.P.Castro & Chiron (2002)
 Kaempferia fournieri Hort. ex Gentil (1907)
 Laelia fournieri (Cogn.) F.E.L.Miranda (1993)
 Marsilea fournieri C.Chr. (1906)
 Matelea fournieri Morillo (1984)
 Maytenus fournieri (Pancher & Sebert) Loes. (1942)
 Peperomia fournieri C.DC. (1914)
 Polypodium fournieri C.Chr. (1906)
 Polystichum fournieri A.R.Sm. (1980)
 Pteris fournieri C.Chr. (1906)
 Quercus fournieri Trel. (1924)
 Ricinocarpus fournieri Kuntze (1891)
 Sophronitis fournieri (Cogn.)
 Tillandsia fournieri E.Morren ex Baker (1889)
 Torenia fournieri Linden ex Fourn. (1876)
 Vincetoxicum fournieri Kuntze (1891)
 Witheringia fournieri Van Heurck & Müll.Arg.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Disponible en téléchargement sur Biodiversity Heritage Library 

Автори ботанічних таксонів
Померли в Парижі
Уродженці Парижа
Французькі ботаніки